Tola steht für:

 Tola (Maßeinheit), eine Maßeinheit
 Tola (Richter), biblischer Richter
 Tola (Vorname), weiblicher Vorname 
 Tola, älterer Name von Tuul, Fluss in der Mongolei
 Holz von Gossweilerodendron balsamiferum, eine afrikanische Baumart

Tola ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Tola († 1572), italienischstämmiger Maler und Musiker der Renaissance
 Carlos Julio Arosemena Tola (1888–1952), ecuadorianischer Bankier und Politiker
 Dibaba Tola (* 1987), äthiopischer Langstreckenläufer
 Erjon Tola (* 1986), albanischer Skirennläufer
 Fate Tola (* 1987), deutsch-äthiopische Langstreckenläuferin
 Gabriel Tola (16. Jh.), italienischstämmiger Maler und Musiker
 Helen Bekele Tola (* 1994), äthiopische Langstreckenläuferin
 Kejsi Tola (* 1992), albanische Sängerin
 Mirjam Tola, albanische Opernsängerin (Sopran)
 Pamela Tola (* 1981), finnische Schauspielerin
 Tadese Tola (* 1987), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tamirat Tola (* 1991), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Tola (* 1974), äthiopischer Langstreckenläufer
 Workenesh Tola (* 1977), äthiopische Marathonläuferin
 Zenebech Tola, Geburtsname von Maryam Yusuf Jamal (* 1984), bahrainische Mittel- und Langstreckenläuferin

Siehe auch:
 Tolla (Begriffsklärung)
 Tola Tola